Nederlandse Wiskunde Olympiade,
Vlaamse Wiskunde Olympiade,
Internationale Wiskunde Olympiade.